dekanat bielski (rzymskokatolicki) w diecezji drohiczyńskiej
 dekanat bielski (prawosławny) w diecezji warszawsko-bielskiej
 dekanat bielski (rzymskokatolicki) w diecezji płockiej